

Presentación previa 
Flavio Cipolla y Goran Tošić eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Mikhail Elgin y Igor Zelenay ganaron el título tras derrotar en la final Andrea Arnaboldi y Matteo Viola.

Cabeza de serie

  Sergey Betov /  Alexander Bury (Primera ronda)
  Mateusz Kowalczyk /  Michał Przysiężny (Primera ronda)

<ol start=3>
  James Cluskey /  Laurynas Grigelis ''(Cuartos de final)
  Konstantin Kravchuk /  Andrey Kuznetsov ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Kazan Kremlin Cup 2015